Honkin' on Bobo — четырнадцатый студийный альбом американской группы Aerosmith, вышедший в 2004 году на лейбле Columbia Records.

В альбом включены одиннадцать кавер-версий и одна оригинальная песня под названием «The Grind». Альбом отражает блюзовое влияние на творчество группы и демонстрирует «сырое» звучание, чем-то напоминающее их работы 70-х годов.

Достигнув 5 строчки в рейтинге The Billboard 200, группа продала 590.000 копий альбома, и в октябре 2006 года Honkin' on Bobo получил статус «золото».

В соответствии с большим количеством сексуального сленга и скрытых намёков, которые включает Стивен Тайлер в свои стихи, идиома 'honking on bobo' обозначает на сленге фелляцию.

Список композиций 
 «Road Runner» (Эллас МакДаниэл) — 3:46
 «Shame, Shame, Shame» (Руби Фишер, Кеньон Хопкинс) — 2:15
 «Eyesight to the Blind» (Санни Бой Уильямсон II) — 3:10
 «Baby, Please Don't Go» (Биг Джо Вильямс) — 3:24
 «Never Loved a Girl» (Ронни Шэнон) — 3:12
 «Back Back Train» (Ф. МакДауэлл) — 4:24
 «You Gotta Move» (Гари Дэвис/Ф. МакДауэлл) — 5:30
 «The Grind» (Марти Фредериксен, Перри, Тайлер) — 3:47
 «I’m Ready» (Уилли Диксон) — 4:15
 «Temperature» (Джон Майкл Коэн, У.Якобс) — 2:52
 «Stop Messin' Around» (Клифорд Адамс, Питер Грин) — 4:32
 «Jesus Is on the Main Line» (народная) — 2:50

В записи участвовали 
 Джоуи Крамер — ударные, фоновый вокал
 Джо Перри — добро, гитара, вокал, фоновый вокал, колёсная лира, слайд-гитара
 Стивен Тайлер — губная гармоника, пианино, вокал, фоновый вокал
 Брэд Уитфорд — гитара
 Том Гамильтон — бас-гитара

Приглашённые участники
 Трейси Бонэм — вокал
 Джонни Джонсон — пианино
 The Memphis Horns — духовые
 Пол Санто — пианино, Орган Хаммонда, язычковый орган, Вурлитзер

Творческий персонал 
 Продюсеры: Джек Дуглас, Марти Фредериксен, Джо Перри, Стивен Тайлер
 Инженеры: Пол Карузо, Марти Фредериксен, Джей Мессина, Брайан Патуральски, Пол Санто
 Продюсирование, микширование, звукоинженер: Марти Фредериксен
 Мастеринг: Боб Людвиг
 A&R: Стив Берковитз, Дон ДеВито
 Специалисты по гитарам: Грег Ховард, Джим Сарвис
 Художественные руководители: Кристофер Остофчук, Дэвид Бетт
 Дизайн: Фузако Чубачи, Мишель Хольм
 Фотографы: Джон Байонелли, Майкл Колеман, Росс Халфин

Свидетельства 

Альбомы Aerosmith
Кавер-альбомы
Альбомы Columbia Records
Альбомы, спродюсированные Джеком Дугласом